Název Šibenec nese více vrcholů:

 Šibenec (Brdatky) (401,8 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině v okrese Beroun, severovýchodně od Žebráku
 Šibenec (Hudlická vrchovina) (511,6 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině v okrese Rokycany, jihozápadně od Týčku